championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine (du 2 au  à Glasgow)
  championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine (du 9 au  à Glasgow)